Николай Фёдорович Бондаренко (7 июня 1903, Полтавская губерния, Российская империя — ????) — советский оператор, режиссёр и сценарист документального и художественного кино.

Биография 
Родился 7 июня 1903 года на Полтавщине. Поступил и окончил реальное училище. Трудился в органах ГПУ. Начиная с 1927 года работал оператором и режиссёром-документалистом. В 1940-х годах вошёл в состав Алма-Атинской студии кинохроники в качестве режиссёра, также написал ряд сценариев для художественного кинематографа. Дальнейшая судьба неизвестна.

Личная жизнь 
Николай Бондаренко женился на Ольге Уфимцевой, которая взяла фамилию супруга и работала вместе с ним на Алма-Атинской студии кинохроники в качестве редактора.

Фильмография

Сценарист 
 1957 — Случай в пустыне
 1962 — Перекрёсток

Ссылки 
 Краткая биография

Операторы-постановщики
Кинорежиссёры-документалисты СССР
Сценаристы СССР